Франческа Лубьяни (; родилась 12 июля 1977 года в Болонье, Италия) — итальянская теннисистка; финалистка одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии